Alfio Vandi – dirigente sportivo ed ex ciclista su strada italiano
 Despoina Vandī –  cantante greca
 Eleonora Vandi – mezzofondista italiana